Herrengasse este numele mai multor străzi din Austria:

 Herrengasse (Graz)
 Herrengasse (Innsbruck)
 Herrengasse (Klagenfurt)
 Herrengasse (Linz)
 Herrengasse (Wiener Neustadt)
 Herrengasse (Wien)
 Herrengasse und Bierjodlgasse (Salzburg)
 Herrengasse (Schriesheim)